Етоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Етоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Етоль () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна